UK Championship 2003 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 18  – 30 listopada 2003 w Barbican Centre w Yorku. Był to trzeci rankingowy turniej w sezonie 2003/2004.

W turnieju zwyciężył Walijczyk Matthew Stevens, który w finale pokonał Szkota Stephena Hendry’ego 10-8.

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 9 frame’ów
 Fergal O’Brien   9–8   Mark Selby 

 Drew Henry   9–7   Michael Holt 

 Tony Drago   9–8   Rory McLeod 

 Nigel Bond   9–4  Robert Milkins 

 Stephen Maguire   9–8   Anthony Davies 

 Mark King   9–4   Alain Robidoux 

 Gerard Greene   9–4   Joe Swail 

 James Wattana   9–2   Robin Hull 

 Ian McCulloch   9–4   Stuart Pettman 

 Dominic Dale   9–3  Joe Delaney 

 Chris Small   9–6   Andy Hicks 

 Stuart Bingham   9–7   Anthony Hamilton 

 Dave Harold  9–6   Mark Davis 

 Barry Pinches   9–1   Marco Fu 

 Allister Carter   9–3   Bjorn Haneveer 

 John Parrott   9–8  Barry Hawkins

Drabinka turniejowa

Finał

Przypisy 

UK Championship
2003 w sporcie
2003 w Anglii
York